De CECAFA Cup 1992 was de 19e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 15 november tot en met 28 november 1992 en werd gehouden in Tanzania. Er deden 9 landen mee, maar het thuisland stuurde 2 teams naar het toernooi. Tanzania deed mee met een A-team en een B-team. Het B-team bereikte de finale. Die finale werd gewonnen door Oeganda met 1–0. Zambia werd derde.

Deelnemers

Speelsteden

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1992 op rsssf

Voetbal in 1992
Voetbal in Kenia
CECAFA Cup
Sportevenement in Kenia